WTO je zkratka více organizací: 
 Světová obchodní organizace – World Trade Organization
 Světová organizace cestovního ruchu – World Tourism Organization
 World Toilet Organization